El cuerpo puede referirse a:

 El cuerpo (The Body), película estadounidense de 2001.
 El cuerpo, película española de 2012.
 El cuerpo, novela de Stephen King.